Biografies:
 Ramon Pinyol i Torrents (Olesa de Montserrat, 1953), historiador de la literatura, i professor d'educació secundària i professor universitari català
 Ramon Balasch i Pinyol (Cornellà de Llobregat 1950), editor, poeta i filòleg català 
 Ramon Solanes Pinyol (Barcelona, 1926 - 2019), periodista català